Das 97. Mailand-Turin 2016 war ein italienisches Straßenradrennen. Dieses Eintagesrennen startete in San Giuliano Milanese und endete nach 186 km an der Superga vor den Toren der Stadt Turin. Es fand am Mittwoch, dem 28. September 2016, statt. Das Radrennen gehörte zur UCI Europe Tour 2016 und war dort in der Kategorie 1.HC eingestuft.

Teilnehmende Mannschaften

Rennergebnis

Weblinks 

 Offizielle Website
 

Radrennen 2016